Gaudenzi ist der Familienname folgender Personen:

Andrea Gaudenzi (* 1973), italienischer Tennisspieler
Augusto Gaudenzi (1858–1916), italienischer Rechtshistoriker 
Jochen Gaudenzi (* 1978), österreichischer Fußballspieler
Paganino Gaudenzi (1595–1649), Schweizer katholischer Theologe, Priester und Universalgelehrter

Siehe auch:
 Gaudenz